Колаку () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Фунду-Молдовей.
 Колаку () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Валя-Серій.
 Колаку () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Рекарі.